Улица Леваневского (бел: Вуліца Леванеўскага) —улица в Ленинском районе Бреста, в историческом центре города.

История 
Застройка улицы началось после Первой мировой войны, когда были сняты ограничения на строительство между крепостью и Кобринским укреплений. Во времена Польской республики — Вспольна, Пулавского (1921—1939). В это же время в пределах современных улиц Ленина, Леваневского, Мицкевича, Воровского и др. Начали возводить жилой поселок для польских чиновников. Работу возглавлял архитектор Юлиан Лисецкий, предложивший архитектурно—планировочное решение всего нового района, расположенного юго-западнее современной улицы Ленина. В его основе лежала популярная в те годы концепция города-сада. На нынешнюю улицу Ленина должны были выходить основные административные здания, а за ними располагался жилой поселок, который предполагалось разделить на две части — «Колония имени первого президента Польши Нарутовича», где размещались дома для самых важных чиновников. располагались и «Колония Тартак» (первоначально на этом месте располагалась лесопилка, ныне улицы Воровского и Веры Хоружей). Эти две колонии были разделены друг от друга зеленой зоной (сейчас эту территорию занимает Брестский областной спорткомплекс). Главным общественным зданий являлось здание казино (ул. Леваневского, 7)  .

В 1939 году улицу переименовали в честь советского летчика, Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского. В 1941—1944 годах, во время немецко—фашистской оккупации Бреста — Комендантштрассе ( )  .

Расположение 
Ориентирована с северо-востока на юго-запад. Является продолжением улицы Мицкевича, начинается от улицы Ленина, примыкает с юго-востока улицами Коммунистическая, Крупской, Чапаева, заканчивается тупиком около Парка культуры и отдыха им. 1 Мая. Длина улицы около 500 м.

Здание

Нечётная сторона 

 №1 — здание суда Ленинского и Московского районов г. Бреста — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 №3 — Музей истории города Бреста — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 5 — Здание ( 1922—1924 ) — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 №7 — офис футбольного клуба «Динамо-Брест» — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 9 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 11 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 13 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 17 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

Чётная сторона 

 Управление КГБ по Брестской области

 № 6 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 12 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

Примечания

Ссылки 

Улицы Бреста

Сноски